Дже́ннифер «Джен» Доддс (; ) — шотландская кёрлингистка.

В составе сборной Великобритании чемпион . В составе женской сборной Шотландии участница . В составе смешанной парной сборной Шотландии , в составе смешанной парной сборной Великобритании участница  (заняли четвёртое место).

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек) играет на позиции третьего.

Достижения 
  (женщины): золото ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (, ), серебро (, , , , ).
 : золото ().
 : золото (), серебро ().
 : серебро ().
 : золото (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её отец — кёрлингист Тревор Доддс, участник мужского чемпионата мира 1994, призёр юниорского чемпионата мира 1978.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу